Gostycyn (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Tucholski
 Gostycyn (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente